XAA steht für:
 XFree86 Acceleration Architecture, siehe X Window System bzw. EXA (Software)
 Aeronautical Radio Inc. (ICAO-Code), Vereinigte Staaten
 eine unspezifische Aminosäure (Dreibuchstabencode)

xaa steht für:
 Andalusisches Arabisch (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der arabischen Sprache

Abkürzung